Les Cornelii Maluginenses sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Cornelii. Ils occupent de hautes magistratures de la République durant les .

Principaux membres 
 Publius Cornelius, début 
 Servius Cornelius Maluginensis, fils du précédent, consul en 485 
 Lucius Cornelius Maluginensis Uritinus, fils du précédent, consul en 459 
 Marcus Cornelius Maluginensis, fils (ou frère) du précédent, décemvir en 450 et 449 
 Marcus Cornelius Maluginensis, fils du précédent, consul en 436 
 Publius Cornelius Maluginensis, tribun consulaire en 404 
 Marcus Cornelius Maluginensis, fils du précédent, censeur suffect en 393 
 Publius Cornelius Maluginensis, frère du précédent, tribun consulaire en 397 et 390 , consul en 393  et maître de cavalerie en 396 
 Servius Cornelius Maluginensis, frère du précédent, sept fois tribun consulaire entre 386 et 368  et maître de cavalerie en 361 
 Marcus Cornelius Maluginensis, frère du précédent, tribun consulaire en 369 et 367

Notes et références

Bibliographie